Magyarújfalu, Németújfaluval 1940-ben Kétújfalu néven egyesített egykori község Baranya megyében
Magyarújfalu, Borsaújfaluhoz tartozó egykori község Romániában, Kolozs megyében